Federados (Roma Antiga) — tribo associada a Roma por tratado, nos primórdios da história da República Romana
 Federação — Estado soberano composto por diversas entidades territoriais autônomas dotadas de governo próprio
 Ente federativo — entidade autônoma que compõe a federação
 MC Federado & Os Leleks — grupo de funk carioca formado em 2012 na cidade de Niterói
 Confederado — relativo aos Estados Confederados da América
 O Federalista — obra de defesa da ratificação da Constituição dos Estados Unidos

Desambiguação